Ед Ширан, Едвард Крістофер Ши́ран (англ. Edward Christopher Sheeran; нар. 17 лютого 1991, Галіфакс, Західний Йоркшир, Англія) — англійський співак, автор пісень.
 Ширан, Шира́н, Шіран (фр. Chirens) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.